Le mot Wheel veut dire roue en anglais.

Attraction foraine 
 Beijing Great Wheel (北京朝天轮)
 Millennium Wheel
 Grande roue de Berlin
 Mickey's Fun Wheel
 Sky Wheel, parcours de montagnes russes en Allemagne

Automobile 
 Active Wheel de Michelin
 All Wheel Drive (transmission intéfrale)

Film 
 Donald and the Wheel, dessin animé sorti en 1961
 Butterfly on a Wheel (2007)

Informatique 
 Le groupe Wheel sous Unix
 Le groupe des utilisateurs qui ont le droit de passer de leur login à un login ayant tous les droits ; en d'autres termes, c'est le groupe des utilisateurs ayant le droit d'exécuter la commande sudo)

Locomotive 
Types de locomotive à vapeur : Four wheel, Eight wheel, Ten wheel, Twelve wheel

Musique 
 Groupe de musique 
 Asleep at the Wheel, groupe de musique country fondé en 1970
 Stealers Wheel : groupe de rock écossais créé en 1972
 Twisted Wheel, groupe anglais de rock indépendant
 Chansons et albums
 Behind the Wheel : single de Depeche Mode, sorti en 1987
 Jesus, Take the Wheel, single de Carrie Underwood sorti en 1983
 Spinning Wheel : chanson du groupe Blood, Sweat and Tears
 Wonder Wheel, album du groupe de musique The Klezmatics, sorti en 2006

Sport 
 Wheel Blacks : en handisport, équipe nationale néo-zélandaise de rugby en fauteuil roulant
 Geoff Wheel (né en 1951), joueur de rugby à XV

Construction 
Falkirk Wheel : ascenseur à bateau situé en Ecosse

Divers 
 Big Wheel, personnage de fiction dans Marvel Comics
 Click wheel (Molette cliquable) sur les iPod d'Apple
 The Wheel Spins, roman de Lina White, paru en 1936
 4 Wheel Thunder : Jeu vidéo
 Wheel of Fortune : série de jeux télévisés américains analogues à La roue de la fortune

Notes